IHH kan avse:

 IHH – tidigare namn på en handelshögskola vid Jönköping University, se Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 IHH – en turkisk islamistisk organisation, se Insani Yardim Vakfi